Ениколо́пов — армянская фамилия.

Известные носители:
 Ениколопов (Энаколопашвили), Иван Константинович (1893—1994) — историк, литературовед, музейный работник, некрополист.
 Ениколопов, Михаил Априамович — переводчик восточных языков в канцелярии главноначальствующего на Кавказе; один из кавказских друзей Грибоедова.
 Ениколопов, Николай Сергеевич (1924—1993) — советский армянский учёный и организатор науки, действительный член АН СССР (1976).
 Ениколопов, Рубен Сергеевич (род. 1978) — российский экономист, ректор РЭШ с 1 сентября 2018 года.
 Ениколопов, Сергей Николаевич (род. 1948) — советский и российский учёный, сын Николая Сергеевича Ениколопова.